Моде́ст Капито́нович Коченевский (1836—1917) — миргородский уездный предводитель дворянства, член III Государственной думы от Полтавской губернии.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян. Землевладелец Миргородского уезда (1433 десятины).

Среднее образование получил в частном пансионе. В 1858 году окончил физико-математический факультет Харьковского университета со степенью кандидата естественных наук.

В 1859 году поступил на службу в канцелярию полтавского губернатора. В 1861 году — почетный смотритель Кобелякского уездного училища. В 1862—1865 годах состоял членом Полтавской межевой палаты. В 1869 году был перемещен в Миргородское уездное училище почетным смотрителем. Состоял участковым мировым судьей (1869—1876) и председателем съезда мировых судей Миргородского уезда (1872—1876). В 1876 году — член Курского окружного суда. В 1890 году был назначен непременным членом Полтавского губернского присутствия и состоял в этой должности до 1902 года. Дослужился до чина действительного статского советника (30 августа 1893 года).

С 1865 года избирался гласным Полтавского уездного и губернского земских собраний, а также почетным мировым судьей по Миргородскому уезду.  был избран Миргородским уездным предводителем дворянства, в каковой должности пробыл три трехлетия. Затем состоял причисленным к Ведомству учреждений императрицы Марии.

3 октября 1908 года на дополнительных выборах был избран членом Государственной думы от съезда землевладельцев Полтавской губернии на место скончавшегося . Входил в русскую национальную фракцию. Состоял членом комиссий по местному самоуправлению и по судебным реформам.

Скончался 23 мая 1917 года в местечке Березовая Лука, Миргородского уезда, после продолжительной болезни. Был похоронен там же.

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й ст. (1885)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1897)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1901)

 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «В память 25-летия церковных школ»
 медаль «В память 200-летия Полтавской битвы»
 медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»
 знак отличия беспорочной службы за XL лет

Источники 
 Список студентов и допущенных к слушанию лекций Императорского Харьковского университета на 1857—1858 академический год. — Харьков, 1857. — С. 8.
 Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 340.
 Список гражданским чинам IV класса. Исправлен по 1 марта 1916 года. — Пг., 1916. — С. 88.
 И. Фр. Павловский К истории полтавского дворянства (1802—1902). Том I. — Полтава, 1907.
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Новое Время, № 14797. — 8 (21) июня 1917 г. — С. 1.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.
 

Выпускники физико-математического факультета Императорского Харьковского университета
Миргородские уездные предводители дворянства
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Члены русской национальной фракции